Hongge’er kan syfta på följande platser:

Kina 

 Hongge'er (socken i Kina, lat 42,04, long 111,53), Inre Mongoliet, 
 Hongge'er (socken i Kina, lat 43,42, long 119,30), Inre Mongoliet, 
 Hongge'er (socken i Kina, lat 44,68, long 112,24), Inre Mongoliet, 

Robotskapade Kinaförgreningar